Pelagiella — рід примітивних молюсків вимерлого класу Helcionelloida, що існував у пізньому кембрії (530 - 499 млн років тому). Викопні рештки молюска знайдені на всіх материках.

Види 
 Pelagiella adunca
 Pelagiella asymmetrica
 Pelagiella atlantoides
 Pelagiella atlasensis
 Pelagiella bentica
 Pelagiella corinthiana
 Pelagiella crassa
 Pelagiella deltoides
 Pelagiella escayachensis
 Pelagiella lorenzi
 Pelagiella madianensis
 Pelagiella primaeva
 Pelagiella serpentis
 Pelagiella subangulata
 Protoscaevogyra reversa

Посилання 
 Fossilworks

Викопні молюски
Фауна кембрійського періоду
Вимерлі тварини, описані 1895